Wampe steht für:
 Abdomen, der Bereich des Rumpfes zwischen Brustkorb und Becken
 das Fettpolster in diesem Bereich, siehe Stammfettsucht
 Bierbauch (umgangssprachlich)

Siehe auch: